Miejscowości w USA:
 Kincaid – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Kincaid – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Kincaid – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette